«Кали́на кра́сная» — скорый пригородный поезд повышенной комфортности № 7009А/7010М, курсирующий по маршруту Барнаул—Бийск.

Введён в обращение 2 июля 2009 года компанией «Алтай-Пригород». По информации, размещённой на сайте компании, является первым скорым пригородным поездом в Российской Федерации. Был сформирован в Год В. М. Шукшина в Алтайском крае и получил название в честь одного из известнейших его произведений. Вагоны поезда оборудованы информационными материалами, посвящёнными биографии и творчеству писателя.

Характеристика поезда и маршрут следования 
Поезд формируется из вагонов первого и второго классов, оборудованных местами для сидения. В вагоне первого класса имеется телевизор, доступ к Wi-Fi. Тяга поезда осуществляется тепловозом ТЭП70БС (до 2014 года — одной секцией тепловоза 2ТЭ10М).

Маршрут следования поезда имеет протяжённость 160 км, из них 147 км по неэлектрифицированной ветке Алтайская — Бийск .

Поезд курсирует ежедневно.

Маршрут поезда из Барнаула в Бийск

Маршрут поезда из Бийска в Барнаул

Населенные пункты и названия станций в них

См. также 
 Скорый пригородный поезд «Восток»

Примечания

Ссылки 
 Скорый пригородный поезд «Калина красная» на сайте компании «Алтай-пригород»
 3D-тур по скорым поездам компании «Алтай-пригород»
Расписание поезда "Калина красная" на транспортном портале Бийска

Поезда по алфавиту
Поезда России
Железнодорожный транспорт Алтайского края